Mandriola ima više značenja:
 Mandriola, Ancona
 Mandriola, Oristano